Maulgrind ist der deutsche Name für
 den Lippengrind der kleinen Wiederkäuer, siehe Orf (Krankheit)
 eine Hautpilzinfektion bei Rindern, siehe Rindertrichophytie